Gränsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gränsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (41,4 ha)
Gränsjön (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (3,85 km²)
Gränsjön (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (1,95 km²)
Liss-Gränsjön, sjö i Norrtälje kommun, 
Stor-Gränsjön, sjö i Norrtälje kommun,  (9,07 ha)
Gränsjön (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (51,5 ha)
Gränsjön (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (53,9 ha)
Gränsjön (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (20,2 ha)
Gränsjön (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2 km²)
Gränsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,

Se även
Gransjön
Gräntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn